Гумер

 Гумер (род) — у башкир
 Гумер ( — по личному имени), Гумерово — название сельских населенных пунктов Башкортостана
 Гумер (имя) — тюркское имя
 Гумер (электронная библиотека)